BoJack Horseman – amerykański serial animowany dla dorosłych stworzony przez Raphaela Bob-Waksberga, a wyprodukowany przez The Tornante Company i ShadowMachine Films. Premiera serialu miała miejsce w Stanach Zjednoczonych 22 sierpnia 2014 na platformie Netflix.

W polskiej wersji platformy Netflix serial dostępny jest również w wersji z polskim dubbingiem.

Netflix postanowił zakończyć serial po 6 sezonach.

Opis fabuły 
Serial opisuje historię antropomorficznego człowieka-konia BoJacka Horsemana, gwiazdy popularnego w latach 90. sitcomu Rozbrykani, którego życie po zakończeniu prac nad sitcomem zamieniło się w ciąg przypadkowych rauszy. Po kilku latach staczania się  postanawia rozpocząć karierę od nowa, wciąż zmagając się z uzależnieniami i wynikającymi z nich tragikomicznymi sytuacjami. W powrocie na szczyt pomagać mu będą jego współlokator Todd Chavez, agentka Carolyn i ghostwriterka Diane Nguyen.

W bibliotece Netflixa znajdują się także Rozbrykani – składają się jednak z samej czołówki, mają 45 sekund.

Obsada

Odcinki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2014
Seriale telewizyjne zakończone w 2020
Seriale Netfliksa
Filmy o koniach